Ескараев — фамилия; имеет женскую форму Ескараева.
 Ескараев, Ажихан (род. 1937) — звеньевой колхоза имени XX съезда КПСС, Герой Социалистического Труда.
 Ескараев, Азамат Несипбаевич — министр юстиции Казахстана с 2023 года.
 Ескараев, Сулеймен (1897—1938) — советский государственный деятель.